Krimpen (metaaltechniek), een bewerking in de metaaltechniek
 Krimpen (elektrotechniek), een methode om een vaste elektrische verbinding te maken
 Involutie (geneeskunde), het krimpen van een orgaan na een fysiologisch proces
Krimpen (wind), windrichting die in tegewijzerszin evolueert
 Krimpenerwaard, een Nederlandse gemeente
 Twee dorpen in de Krimpenerwaard in Zuid-Holland:
 Krimpen aan den IJssel
 Krimpen aan de Lek
 Polder Krimpen aan de Lek, een polder in het Zuiden van de Krimpenerwaard
 MHC Krimpen, een Nederlandse hockeyclub uit Krimpen aan den IJssel
 Personen met de achternaam Van Krimpen:
 Jan van Krimpen, een Nederlands typograaf
 Huib van Krimpen, een Nederlands typograaf (zoon van Jan van Krimpen)
 Wim van Krimpen, een Nederlands kunsthistoricus en museumdirecteur
 Walrave van Krimpen, een Nederlandse oud-militair, verzetsman en treinbestuurder.
 Gerard Martinus del Court van Krimpen, in zijn tijd een bekende Nederlandse golfer
 Aelbrecht Arend del Court van Krimpen, dijkgraaf van de Velserbroekpolder

Zie ook
 Krimp (doorverwijspagina)